Мимонь (), бывш. Нимес () — город на севере Чешской Республики, в районе Ческа-Липа Либерецкого края.

История 
Первые письменные упоминания относятся к 1262 году.

География 
Расположен в западной части Либерецкого края, на высоте 280 м над уровнем моря.

Население

Города-побратимы 
  Злоторыя, Польша
  Нова-Баня, Словакия
  Эльсниц, Германия

Ссылка 
 Официальный сайт города

Примечания 

Города Либерецкого края